20-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2011—2012 роках. Титул чемпіона Росії здобув футбольний клуб «Зеніт».

Формат змагань 
Чемпіонат був перехідним — з системи «весна−осінь» на систему «осінь−весна». Вперше в історії чемпіонатів Росії розіграш проводився за системою «весна−осінь−весна». Змагання проходили у два етапи. На першому етапі всі 16 учасників провели 2 кола, зігравши кожен між собою вдома та на виїзді. Потім команди поділились на дві групи: чемпіонську (місця з 1 до 8), та групу на виживання (місця з 9 по 16).

Перший етап

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонська група 

Примітки: 
1. Клуб Рубін взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Росії 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Група на виживання 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|18/22 травня 2012

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2011 у Росії
2012 у Росії
Росія
Росія